Pimpinella petraea är en flockblommig växtart som beskrevs av Nábe$klek. Pimpinella petraea ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
petraea